Beaulieu Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beaulieu Lake (Minnesota), im Mahnomen County
 Beaulieu Lake (Wisconsin), im Shawano County